Zes van Birmingham, zes onterecht beschuldigde personen
 Birmingham Six (band), band vernoemd naar de 'Zes van Birmingham'